Dit is een lijst van planetoïden 36001-36100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36001) - || 1999 ND23|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36002) - || 1999 NA24|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36003) - || 1999 NX24|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36004) - || 1999 NB25|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36005) - || 1999 NH25|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36006) - || 1999 NS26|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36007) - || 1999 NJ31|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36008) - || 1999 NH32|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36009) - || 1999 NA35|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36010) - || 1999 NH37|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36011) - || 1999 NM37|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36012) - || 1999 NC39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36013) - || 1999 NZ39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36014) - || 1999 NJ40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36015) - || 1999 NN40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36016) - || 1999 ND41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36017) - || 1999 ND43|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36018) - || 1999 NA46|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36019) - || 1999 NE48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36020) - || 1999 NL48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36021) - || 1999 NH49|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36022) - || 1999 NQ49|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36023) - || 1999 NS49|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36024) - || 1999 NW50|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36025) - || 1999 NY50|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36026) - || 1999 NZ52|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36027) - || 1999 NZ55|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36028) - || 1999 NA57|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36029) - || 1999 NF57|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36030) - || 1999 NR59|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (36031) - || 1999 NG64|| 10 juli 1999 || Wise
|-
| (36032) - || 1999 OC || 16 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (36033) Viseggi || 1999 OC1|| 19 juli 1999 || Monte Viseggi
|-
| (36034) - || 1999 OK3|| 24 juli 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (36035) - || 1999 PV || 6 augustus 1999 || Kleť
|-
| (36036) - || 1999 PQ1|| 8 augustus 1999 || Saji
|-
| (36037) Linenschmidt || 1999 PQ3|| 13 augustus 1999 || W. D. Bruton, C. F. Stewart
|-
| (36038) - || 1999 PU3|| 13 augustus 1999 || Spacewatch
|-
| (36039) Joandunham || 1999 PA4|| 13 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (36040) - || 1999 PF6|| 13 augustus 1999 || Spacewatch
|-
| (36041) - || 1999 QU || 17 augustus 1999 || Spacewatch
|-
| (36042) - || 1999 QB3|| 21 augustus 1999 || Spacewatch
|-
| (36043) - || 1999 RN2|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (36044) - || 1999 RA10|| 7 september 1999 || Spacewatch
|-
| (36045) - || 1999 RZ12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36046) - || 1999 RH14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36047) - || 1999 RY14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36048) - || 1999 RR17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36049) - || 1999 RB18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36050) - || 1999 RE18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36051) - || 1999 RO19|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36052) - || 1999 RS19|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36053) - || 1999 RY23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36054) - || 1999 RJ24|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36055) - || 1999 RP31|| 5 september 1999 || L. Šarounová
|-
| (36056) - || 1999 RX32|| 8 september 1999 || H. Mikuž
|-
| (36057) - || 1999 RC33|| 10 september 1999 || L. Bernasconi
|-
| (36058) - || 1999 RM35|| 10 september 1999 || K. Korlević
|-
| (36059) - || 1999 RT39|| 7 september 1999 || CSS
|-
| (36060) Babuška || 1999 RM43|| 14 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (36061) Haldane || 1999 RJ44|| 11 september 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (36062) - || 1999 RB47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36063) - || 1999 RD47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36064) - || 1999 RR47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36065) - || 1999 RX48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36066) - || 1999 RW49|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36067) - || 1999 RD50|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36068) - || 1999 RN51|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36069) - || 1999 RV52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36070) - || 1999 RQ53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36071) - || 1999 RG56|| 7 september 1999 || Spacewatch
|-
| (36072) - || 1999 RJ56|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36073) - || 1999 RX56|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36074) - || 1999 RF58|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36075) - || 1999 RU59|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36076) - || 1999 RW60|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36077) - || 1999 RL61|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36078) - || 1999 RK62|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36079) - || 1999 RH63|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36080) - || 1999 RF64|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36081) - || 1999 RG71|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36082) - || 1999 RQ77|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36083) - || 1999 RV81|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36084) - || 1999 RR85|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36085) - || 1999 RT85|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36086) - || 1999 RW86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36087) - || 1999 RF88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36088) - || 1999 RD92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36089) - || 1999 RN92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (36090) - || 1999 RN100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36091) - || 1999 RS100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36092) - || 1999 RS102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36093) - || 1999 RA103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36094) - || 1999 RM108|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36095) - || 1999 RL109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36096) - || 1999 RU110|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36097) - || 1999 RH112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36098) - || 1999 RW112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36099) - || 1999 RE113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36100) - || 1999 RC114|| 9 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten